NTF kan syfta på:
NTF – en oberoende organisation som bildades 1934 och arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik, se Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
NTF – ett samarbetsorgan för fackliga organisationer inom transportsektorn i Norden, se Nordiska Transportarbetarefederationen
NTF – ett norskt fackförbund, se Norsk Transportarbeiderforbund
NTF – en norsk intresseorganisation for serieintresserade, se Norsk Tegneserieforum
NTF - Non Fungible Token (internet), se NFT – vad är det och varför ska du bry dig?